Latigo Kid é um personagem fictício de quadrinhos de faroeste. Criado por Bill Black para a Magazine Enterprises. Seu nome verdadeiro é  Charles Starrett (nome do interprete de Durango Kid, também publicado pela editora), um jovem cavaleiro que se torna um herói do Velho Oeste ao descobrir por volta de 1870 seus poderes paranormais. Ele pode ser definido também como super-herói. Um farmacêutico chamado Doc Marvel ajuda Charlie a desenvolver seu dom. Aparecem na suas histórias Billy The Kid e outros personagens da Magazine Enterprises como Black Phantom, Red Mask e Durango Kid, além de Steve McQueen como o caçador de recompensas Josh Randall (da série de TV Procurado Vivo ou Morto ("Wanted: Dead or Alive")). O herói voltou a ser publicado pela AC Comics, onde virou um super-herói chamado Captain Paragon

Quadrinhos de faroeste
Títulos da Magazine Enterprises